YLC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kimmirut/Lake Harbour (Nunavut) (Canada)